SBS Broadcasting; zie Talpa TV (bedrijf)
 SBS6, een van de zenders van Talpa TV
 SBS9, een van de zenders van Talpa TV
 SBS Belgium
 Special Broadcasting Service
 Seoul Broadcasting System
 Silicon bilateral switch
 Microsoft Small Business Server
 Sickbuildingsyndroom
 Shakenbabysyndroom
 Van der Schuyt, Van den Boom en Stanfries NV, een voormalige beurtrederij 
 Swing Blitz Schaltung, een schakelsysteem van Victoria-motorfietsen